Gymnodochium är ett släkte av svampar. Gymnodochium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gymnodochium